Роже II:

 Роже II де Лаон (ранее 890—942) — граф Лаона (926—928).
 Роже II де Фуа (ум. 1124) — граф Фуа и части Каркассона (с 1064/1071).
 Роже II де Комменж-Кузеран (ок. 1190 — ок. 1240) — виконт Кузерана в 1211—1240 годах, граф Пальярс Собира под именем Роже I в 1216—1236 годах

См. также 
 Рожер II